Стилвил има више значења:
 Стилвил (Илиноис)
 Стилвил (Мисури)